Brett Harrelson est un acteur américain.
Woody Harrelson (né Woodrow Tracy Harrelson) est un acteur américain né le  à Midland, Texas (États-Unis).

Homonymie de patronyme